Franciosa ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Franciosa (1928–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Massimo Franciosa (1924–1998), italienischer Drehbuchautor und Regisseur